Mythos:

 Mythos — канадский дуэт.
 Mythos — многопользовательская ролевая онлайн-игра в жанре Action/RPG.
 Mythos — предприятие пищевой промышленности Греции, занятое производством и реализацией пива.
 Mythos Games  британская компания, разработчик компьютерных игр.